Yuan steht für 
 Yuan (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Yuan, Einheit der Währung der Volksrepublik China, siehe Renminbi
 Yuan-Dynastie, Dynastie der chinesischen Geschichte
 Yuan-Familie, chinesische Adelsfamilie
 Yuan, taiwanisches Staatsorgan (Staatsrat) zur Ausübung einer der fünf Staatsgewalten, siehe Republik China (Taiwan)#Yuans (Staatsräte)
 Tai Yuan, Volksgruppe in Nordthailand
 BYD Yuan, chinesisches Sport Utility Vehicle

Yuan ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Yuan Jiang (Jangtsekiang) 沅江 (Pīnyīn: Yuán Jiāng), Fluss in Guìzhōu und Húnán
 Roter Fluss 元江 (Pīnyīn: Yuán Jiāng), chinesischer Name des Flusses in China und Vietnam

Siehe auch
 Chen Yuan
 Yu’an (Begriffsklärung)